Charondas peut désigner :

 Charondas de Catane (Sicile), un philosophe et législateur grec ( -  ), élève de Zaleucos de Locres.
 Charondas, archonte de Chéronée, au .
 Louis Le Caron dit Charondas, un auteur français du 
 un des pseudonymes de l'écrivain et journaliste Philippe du Puy de Clinchamps (1913-1971)

Nom de plume